L’Osservatore Romano () — ежедневная газета, издающаяся в Ватикане. Не является официальным органом и имеет собственную издательскую политику, однако освещает деятельность Святого Престола и является одним из трех официальных источников новостей, наряду с Радио Ватикана и телевидением CTV (Centro Televisivo Vaticano). Издание охватывает всю публичную деятельность папы римского, публикует статьи важных церковнослужителей и печатает официальные документы после их выпуска.

История 
Основателем газеты считается  — заместитель министра внутренних дел Папской Области при Пие IX и также дед папы Пия XII.

Первый выпуск L’Osservatore Romano был выпущен в Риме 1 июля 1861 года, несколькими месяцами после того, как было объявлено о создании Итальянского королевства 17 марта 1861 года.

Формулировка ежедневная газета была добавлена 31 марта 1862 года. Газета издаётся на разных языках (отсортированы по году первого выпуска на национальном языке):

 Ежедневно на итальянском (1861);
 Еженедельно на французском (1949);
 Еженедельно на итальянском (1950);
 Еженедельно на английском (1968);
 Еженедельно на испанском (1969);
 Еженедельно на португальском (1970);
 Еженедельно на немецком (1971);
 Ежемесячно на польском (1980);

Ежедневное итальянское издание L’Osservatore Romano издаётся днём, с датой выпуска следующего дня. Из-за это часто возникают недоразумения.

Еженедельное английское издание L’Osservatore Romano впервые вышло 4 апреля 1968 года. В настоящее время она распространена более чем в 129 странах.

Один из сотрудников издания — Ойген Браммерц — был завербован Штази и занимался шпионской деятельностью в Ватикане.

Девиз 
Девиз напечатан под верхней части первой страницы. Им являются являются слова Ульпиана из Дигест  — unicuique suum («каждому своё») и из Евангелия от Матфея —  — .

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Римская курия
История папства
Средства массовой информации Ватикана